Jean-Baptiste Denisart (1713-1765) : jurisconsulte français;
 Jean-Louis Denisart (1764-1844) : homme politique français.